Versac est un petit-maitre libertin du roman de Crébillon fils Les Égarements du cœur et de l'esprit (1736)